Manalo ist der Familienname folgender Personen:
 Eduardo Manalo (* 1955), Anführer der philippinischen, christlichen Kirche Iglesia ni Cristo seit 2009
 Eraño Manalo (1925–2009), Anführer der philippinischen, christlichen Kirche Iglesia ni Cristo von 1963 bis 2009
 Felix Manalo (1886–1963), Gründer und Anführer der philippinischen, christlichen Kirche Iglesia ni Cristo von 1914 bis 1963
 Marlon Manalo (* 1975), philippinischer Poolbillardspieler